Jadwiga Mozołowska z Jaroszewiczów (1893-1986) – lekarz medycyny, działaczka niepodległościowa, odznaczona Medalem Niepodległości (23 grudnia 1933), żona Stefana.
 Jadwiga Mozołowska z Koehlerów (1894-1970) – nauczycielka, działaczka niepodległościowa, odznaczona Krzyżem Niepodległości (4 listopada 1933) i Krzyżem Walecznych, żona Włodzimierza.

Przypisy